Motomami — третий студийный альбом испанской певицы Розалии, вышедший 18 марта 2022 года на лейбле Columbia Records.

После выхода Motomami получил всеобщее признание музыкальных критиков, многие из которых отметили экспериментальность и жанровое смещение звуков. Позднее альбом стал лучшим по отзывам и самым обсуждаемым альбомом года на Metacritic. В коммерческом плане альбом вошёл в двадцать два чарта в девятнадцати странах и достиг первой десятки в семи странах. Motomami вошёл в основные по рынку продаж чарты, достигнув Топ-40 в UK Albums Chart и Billboard 200. В Испании он занимал первое место в чарте PROMUSICAE в течение шести недель подряд. Он также стал вторым по популярности женским альбомом года во всем мире.

На церемонии 23-й церемонии Latin Grammy Awards Motomami выиграл в категориях Album of the Year, Best Alternative Music Album, Best Engineered Album и Best Recording Package, сделав Розалию первой женщиной, дважды получившей Album of the Year, в то время как песня «La Fama» была номинирована в категории Record of the Year, а «Hentai» в категориях Song of the Year и Best Alternative Song. Он также получил номинацию в категории Best Latin Rock or Alternative Album на 65-й церемонии «Грэмми».

Композиция 
В первую очередь Motomami — это экспериментальная поп-музыка, альтернативный реггетон и авангардная запись. В интервью Диего Ортису для журнала Rolling Stone Розалия описала альбом как «смелую» пластинку, на которую сильно повлиял реггетон. Затем певица заявила, что альбом является «самым личным и исповедальным альбомом, который я сделала до сих пор», он вращается вокруг лирических тем трансформации, сексуальности, разбитого сердца, праздника, духовности, самоуважения и изоляции. Motomami во многом вдохновлён латиноамериканской музыкой, под которую она танцевала со своими двоюродными братьями в детстве, и снова столкнулась с путешествием по миру в качестве подающей надежды поп-звезды.
В процессе создания альбома Розалия черпала влияние таких творческих личностей, как Эктор Лаво, Нина Симон, Патти Смит, Бах, , Педро Альмодовар и Андрей Тарковский.

Отзывы 
Альбом получил положительные отзывы музыкальных критиков и интернет-изданий, которые часто хвалили его за эксперименты и жанровое звучание. В интернет-агрегаторе Metacritic, устанавливающем в среднем оценку до ста, основанную на профессиональных рецензиях, альбом получил 94 балла на основе 15 полученных рецензий, что означает «всеобщее признание» и помещает его в число 20 лучших альбомов всех времен на сайте по этому показателю.

Награды и номинации 
Motomami получил номинацию в категории Best Latin Rock or Alternative Album на 65-й церемонии «Грэмми». Однако его отсутствие в основной категории Album of the Year было названо Бриттани Спанос из Rolling Stone «вопиющим отсутствием, которое показывает, что Академия звукозаписи США всё ещё должна многое узнать о музыке на других языках». Другие издания также посчитали это упущение удивительным, включая The New York Times ,Yahoo! Entertainment и W.

Итоговые списки

Список композиций

Позиции в чартах

Сертификации

История релиза

Примечания

Комментарии

Источники 

Альбомы Испании
Концептуальные альбомы
Альбомы экспериментальной музыки
Поп-альбомы
Альбомы на испанском языке
Альбомы Columbia Records
Альбомы, спродюсированные Фарреллом Уильямсом
Альбомы, спродюсированные Фрэнком Дюксом